Powers (Michigan), een plaats (village) in de Amerikaanse staat Michigan
 Powers (Oregon), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Oregon
 Powers (roman), een roman van de Amerikaanse schrijfster Ursula Le Guin
 Powers (2011), een Amerikaanse televisiefilm uit 2011
 Powers (televisieserie), een televisieserie uit 2015-2016